Adam Siciński (1875–1955) – działacz socjalistyczny
 Adam Siciński (ur. 1881) – wachmistrz Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Adam Julian Siciński (1895–1975) – major kawalerii Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari